L'expression Un homme est mort correspond à

Un homme est mort (The Outside Man), un film de 1972 de Jacques Deray
Un homme est mort, un film de René Vautier de 1950 aujourd'hui disparu, relatant la mort de l’ouvrier Édouard Mazé, lors des manifestations et des grèves de Brest en 1950
Un homme est mort, une bande dessinée d'Étienne Davodeau de 2006 racontant le tournage du film de René Vautier
Un homme est mort, un long métrage d'animation d'Olivier Cossu de 2018 adapté de la bande dessinée d'Étienne Davodeau
Un homme est mort, une chanson de Jacques Revaux et Ralph Bernet enregistrée en 1968 par Dick Rivers.
Un homme est mort, adaptation par Françoise Hardy de la chanson Otro muerto du groupe espagnol Mecano parue en  sur l'album Clair obscur

Certaines pages ont également des titres apparentés :

Un homme mort, une série télévisée policière québécoise de 2006
L'Homme mort, un tableau réalisé par le peintre Édouard Manet en 1865